Chantemerle kan avse:

 Chantemerle, Marne – en kommun i departementet Marne
 Chantemerle, Hautes-Alpes – en ort i Saint-Chaffrey, Hautes-Alpes
 Chantemerle-les-Blés – en kommun i Drôme
 Chantemerle-lès-Grignan – en kommun i Drôme
 Chantemerle-sur-la-Soie – en kommun i Charente-Maritime
 Château de Chantemerle – en slottsruin i La Bâthie, Savoie